letnisko – miejscowość wypoczynkowa
 Letnisko – część miasta Świdnik
 Letnisko – album rappera Kinniego Zimmera (2022)

Inne:
 Letnisko Leśne
 Letnisko-Milanówek (gmina)
 Letnisko Młochówek
 Letnisko Nowy Jadów
 Letnisko-Brwinów (gmina)